Baucus ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Baucus (1917–2011), US-amerikanische Autorin und Historikerin
 Max Baucus (* 1941), amerikanischer Politiker